Supermodel
 Topmodel (televisieprogramma)